António de Noronha, 1º conde de Vila Verde
António de Noronha de Albuquerque, 3º conde de Vila Verde
António de Noronha, 11.º vice-rei da Índia
António Manuel de Noronha, 1.º visconde de Santa Cruz
António de Noronha, 1.º conde de Linhares
António José de Sousa Manuel de Meneses Severim de Noronha, 1.º marquês de Vila Flor e 1.º duque da Terceira

Desambiguações de antropônimos